Александр Фёдорович Деринг (род. 26 ноября 1957, Томск) — российский архитектор.

Биография 
Александр Деринг родился 26 ноября 1957 года в Томске. В 1972—1975 годах учился в томской средней школе № 18. В 1980 году после окончания Новосибирского инженерно-строительного института он приезжает по распределению в Барнаул.

С 1992 года Александр Деринг руководит собственной архитектурной мастерской «Классика». За это время было выполнено более пятисот авторских проектов, среди них — восстановленная Никольская церковь, храм Александра Невского, торговые комплексы «Европа», «Омега», «Поместье», «Пассаж», «Орион», бизнес-центр «Идеал», «Квадро-интерьер», реконструированные «Родина» и т. д.

Входил в состав Градостроительного совета при администрации Барнаула. Является инициатором сохранения и воссоздания комплекса сооружений Барнаульского сереброплавильного завода как памятника истории и архитектуры.

Основные постройки и проекты 
 Никольская церковь (Барнаул)
 Храм Александра Невского (Барнаул)
 Часовня во имя святого благоверного князя Владимира (Барнаул)
 Спасо-Преображенский собор (Абакан)
 Торговый центр «Пассаж» (Барнаул)
 Торговый центр «Идеал»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт архитектурной мастерской А. Деринга
 ИД Алтапресс. Классический ход Деринга
 Газета «Вечерний Барнаул». Музыка города Александра Деринга

Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Барнаула